Plummer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Plummer (1938–2015), US-amerikanischer Sprinter
 Ahmed Plummer (* 1976), US-amerikanischer Footballspieler
 Amanda Plummer (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin
 Andrew Plummer (1697–1756), schottischer Mediziner und Chemiker
 Beatrice Plummer, Baroness Plummer (1903–1972), britische Peeress
 Bill Plummer (* 1938), US-amerikanischer Jazzbassist und Sitarspieler
 Bill Plummer (* 1947), US-amerikanischer Baseballspieler
 Calvin Plummer (* 1963), englischer Fußballspieler
 Charlie Plummer (* 1999), US-amerikanischer Kinderdarsteller
 Chris Plummer (* 1976), englischer Fußballspieler
 Christopher Plummer (1929–2021), kanadischer Schauspieler
 Dave Plummer (* 1968), kanadisch-US-amerikanischer Softwareentwickler
 David Plummer (* 1985), US-amerikanischer Schwimmer
 Desmond Plummer (1914–2009), britischer Politiker
 Ellis Plummer (* 1994), englischer Fußballspieler
 Franklin E. Plummer (um 1795–1847), US-amerikanischer Politiker
 Glenn Plummer (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler
 Henry Plummer (1832–1864), US-amerikanischer Goldsucher, Stadtmarschall, Sheriff, Gesetzloser und Postkutschen-Räuber
 Henry Crozier Keating Plummer (1875–1946), britischer Astronom
 Henry Stanley Plummer (1874–1936), US-amerikanischer Internist und Endokrinologe
 Jake Plummer (* 1974), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 James W. Plummer (1920–2013), US-amerikanischer Ingenieur
 Jewel Plummer Cobb (1924–2017), US-amerikanische Biologin und Hochschullehrerin
 Jason Plummer (1969–2021), australischer Schwimmer
 John Plummer († 1486), englischer Komponist der Renaissance
 Kathryn Plummer (* 1998), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Konya Plummer (* 1997), jamaikanische Fußballspielerin
 Leslie Plummer (1901–1963), britischer Landwirtschaftsexperte, Verleger und Politiker
 Penelope Plummer (* 1949), australische „Miss World“ von 1968
 Reg Plummer (* 1953), kanadischer Hockeyspieler
 Sara Plummer Lemmon (1836–1923), US-amerikanische Botanikerin
 Ward Plummer (1940–2020), US-amerikanischer Physiker

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Plummer (Florida)
 Plummer (Idaho)
 Plummer (Indiana)
 Plummer (Minnesota)
 Plummer (Missouri)
 Plummer (Pennsylvania)
 Plummer Corner (Massachusetts)
 Plummer Junction (Idaho)
 Plummer Mill (Maine)
 Plummer Point (Wisconsin)

Sonstiges:

 Plummer Building, ein Gebäude in Rochester, Minnesota
 Plummer-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Plummer (Mondkrater)
 Plummer-Potential
 Plummer-Vinson-Syndrom

Siehe auch:

 Plumer